Амин Раис (; род. , Суракарта) — индонезийский политический деятель. Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии (1999—2004). Председатель мусульманской организации «Мухаммадия» (1995—1998). Основатель и первый председатель Партии национального мандата (1998—2005).

Ранние годы жизни 
Амин Раис родился 26 апреля 1944 года в центральнояванском городе Суракарта. Он был вторым ребёнком в семье Сухуда Раиса () и Судалмии (), активистов местного отделения организации «Мухаммадия».

Образование 
Во время обучения в начальной школе Раис был вдохновлён примером Мухаммада Салеха (), тогдашнего мэра Суракарты. В старшей школе он принял решение связать свою жизнь с дипломатической карьерой, что после окончания школы привело его на факультет международных отношений Университета Гаджа Мада; впоследствии, прервав обучение в «Гаджа Мада», он стал стипендиатом каирского университета Аль-Азхар, проучившись там один год. В 1974 году Раис получил степень магистра в Университете Нотр-Дам в Индиане, защитив диссертацию, посвящённую внешней политике египетского президента Анвара Садата. Его диссертация была посвящена внешней политике президента Египта Анвара Садата. В 1984 году он получил степень доктора философии по политологии в Чикагском университете, защитив диссертацию на тему «Братья-мусульмане в Египте: их рост, упадок и возрождение» (). В 1988 году обучался в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне на .

Деятельность в «Мухаммадии» и АМУИ 
В 1985 году Раис занял первый значимый пост в «Мухаммадии», куда вступил по стопам своих родителей, став главой Совета Проповедников (). На конвенции «Мухаммадии», прошедшей в 1990 году в Джокьякарте, он был избран вице-председателем организации, а в 1995 году стал её председателем, сменив на этом посту . С начала 1990-х годов начал активно выступать с критикой режима президента Сухарто.

Также Раис принимал активное участие в деятельности Ассоциации мусульманских учёных Индонезии (АМУИ; , ICMI), возглавив Экспертный совет этой организации. Однако в 1997 году он был вынужден уйти в отставку с поста главы Экспертного совета под давлением администрации Сухарто.

Политическая деятельность 
В 1998 году, когда в стране начались , Раис стал одним из лидеров протестующих. На 20 мая он назначил проведение массового митинга своих сторонников на площади Медан Мердека, однако в последний момент отказался от его проведения, опасаясь угрозы силового разгона демонстрантов военными. Однако в итоге протестное движение одержало победу — 21 мая Сухарто ушёл в отставку.

6 августа 1998 года реформаторски настроенными мусульманскими деятелями Индонезии была создана Партия национального мандата (ПМН); её первым председателем стал Амин Раис, генеральным секретарём — . В связи с избранием лидером ПМН, Раис оставил пост председателя «Мухаммадии»; его преемником стал его заместитель . На  ПМН получила всего 6 процентов голосов, что не позволило ей выдвинуть собственного кандидата в президенты. Тем не менее, в результате компромисса между партиями, получившими большинство в Народном консультативном конгрессе (НКК), Раис был избран председателем этого законодательного органа. На этом посту он смог сосредоточить в своих руках большое влияние; так, при его активной поддержке на пост президента был избран мусульманский кандидат Абдуррахман Вахид, а в конституцию внесён ряд поправок, ограничивавших власть президента в пользу НКК.

На президентских выборах 2004 года Амин Раис выступал в паре с ; их тандем, поддержанный ПМН и Партией справедливости и благоденствия, набрал 16 % голосов избирателей и не смог выйти во второй тур.

В настоящее время Амин Раис является председателем Консультативного совета ПМН и Консультативного совета «Мухаммадии», а также профессором университета «Гаджа Мада».

Семья 
Сухуд Раис, отец Амина, окончил среднюю школу при «Мухаммадии» и был членом Совета по делам религии при местном отделении организации. Судалмия, мать Амина, была членом партии Машуми, в течение 20 лет занимала пост председателя женской организации «Мухаммадии» — . В 1985 году она получила почётное звание «Лучшая мать Центральной Явы». Амин высоко ценил мать, и часто встречался и советовался с ней — вплоть до её смерти 14 сентября 2001 года

У Амина есть 5 братьев и сестёр — Фатима (, старшая сестра), Абдул Розак (), Ахмад Дахлан (), Сити Айшья () и Сити Ашья ().

В 1969 году Амин Раис женился на своей подруге детства, Куснасрияти Сри Рахаю (). В их семье 5 детей: Ахмад Ханафи (), Ханум Салсабила (), Ахмад Мумтаз (), Тасним Фаузиа () и Ахмад Байхаки ().

Награды 
 Орден «Звезда Махапутра» 3-й степени.

Ссылки 
 King Maker on Nationwide Political Stage
 Biography: Prof Dr H.M. Amien Rais, MA

Председатели Народного консультативного конгресса Индонезии
Председатели Мухаммадии
Выпускники университета аль-Азхар
Выпускники Университета Нотр-Дам
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Члены Партии национального мандата